Poisk puede referirse a:

Centro POISK, una organización educativa y de investigación fundada en 2004 en la Universidad de San Petersburgo, Rusia.
Poisk, un módulo de la Estación Espacial Internacional.
Poisk (ordenador), un clónico ucraniano del IBM PC XT.